Astronomie
 Minnaert, inslagkrater op de Maan

Personen met de achternaam Minnaert
 Ferdinand Minnaert, Belgisch politicus en verzetsstrijder
 Floor Minnaert, Nederlands muzikant en componist
 Gillis Minnaert, Belgisch bestuurder
 Marcel Minnaert, Belgisch astrofysicus en astronoom
 Marie Minnaert, Belgisch voetbalster

Nederlandse of Vlaamse achternaam